Винтер Парк има више значења:
 Винтер Парк (Флорида)
 Винтер Парк (Колорадо)